Осьмаков — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Иващенковского сельского поселения.

Описание 
Расположен в восточной части области, в 27 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
В 1859 году - Бирюченского уезда «хутор владельческий Осьмаков (Волчки) при овраге Волчках» «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» - 110 хозяйств, 805 жителей (399 муж., 406 жен.).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Осьмакова (Волчки)" Луценковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 806, число дворов — 123.

Известные люди 
 Осьмак, Татьяна Яковлевна (1927 — 1991) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966).

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)